Села:
 Даньківка — Вінницька область, Іллінецький район
 Даньківка — Вінницька область, Тульчинський район
 Даньківка — Чернігівська область, Прилуцький район